HMS Waterloo ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Royal Navy, en memoria de la Batalla de Waterloo. Un tercer buque con dicho nombre fue comenzado a construir, pero no fue terminado:

 fue un navío de línea de tercera clase, comenzado a construir como HMS Talavera pero fue renombrado en 1817 y botado en 1818. Fue renombrado de nuevo con el nombre HMS Bellerophon en 1824, destinado a servicios en puerto en 1848 y vendido en  1892.
 fue un navío de línea de primera clase de la Royal Navy, botado el 10 de junio de 1833 en Chatham. Fue modificado donándosele de propulsión mediante máquina de vapor y hélice en 1859, fue renombrado  HMS Conqueror in 1862. Fue cedido a la Marine Society para servir como buque escuela y renombrado HMS Warspite en 1876. Se quemó accidentalmente en  1918.
HMS Waterloo iba a ser un destructor de la clase clase Battle. Su quilla fue puesta en grada en 1945 pero fue  cancelado ese mismo año.

Nombres de buques británicos